Island ("isola" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Island – film australiano del 1989

Fumetti 
 Island – manhwa del 1997

Geografia 
 Ísland – endonimo di Islanda in lingua islandese
 Island – comune della Yonne (Francia)
 Island – città del Kentucky (Stati Uniti)

Letteratura 
 L'isola (Island) – romanzo di Aldous Huxley del 1962

Musica 
 Island – gruppo musicale svizzero
 Island – album di David Arkenstone e Andrew White del 1989
 Island – album dei Current 93 del 1991
 Island – album di Bob Brookmeyer e Kenny Wheeler del 2003
 Island – album di Owen Pallett del 2020
 Island Records – etichetta discografica

Videogiochi 
 Island – visual novel del 2016

Pagine correlate 
The Island